Dolichomitus — рід паразитоїдних перетинчастокрилих комах родини іхневмонід (Ichneumonidae). Включає 78 видів.

Види 

 Dolichomitus aciculatus (Hellen, 1915) c g
 Dolichomitus agnoscendus (Roman, 1939) c g
 Dolichomitus annulicornis (Cameron, 1886) c g
 Dolichomitus atratus (Rudow, 1881) c
 Dolichomitus baiamarensis (Constantineanu & Pisica, 1970) c g
 Dolichomitus billorum Gauld, 1991 c g
 Dolichomitus birnovensis (Constantineanu & Pisica, 1970) c g
 Dolichomitus bivittatus Townes, 1975 c g
 Dolichomitus buccatus Townes, 1960 c g
 Dolichomitus californicus Townes, 1960 c g
 Dolichomitus cangrejae Gauld, Ugalde & Hanson, 1998 c g
 Dolichomitus cantillanoi Gauld, 1991 c g
 Dolichomitus cephalotes (Holmgren, 1860) c
 Dolichomitus cognator (Thunberg, 1822) c g
 Dolichomitus crassus (Morley, 1913) c
 Dolichomitus curticornis (Perkins, 1943) c g
 Dolichomitus cuspidatus Townes, 1960 c g
 Dolichomitus debilis Sheng, 2002 c g
 Dolichomitus diversicostae (Perkins, 1943) c g
 Dolichomitus dobrogensis Constantineanu & Pisica, 1970 c g
 Dolichomitus dolichosoma (Viereck, 1912) c g
 Dolichomitus dux (Tschek, 1869) c g
 Dolichomitus elongatus (Uchida, 1928) c g
 Dolichomitus excavatus Zwakhals, 2010 g
 Dolichomitus feralis (Tosquinet, 1903) c g
 Dolichomitus flacissimus Gauld, Ugalde & Hanson, 1998 c g
 Dolichomitus flexilis Townes, 1960 c g
 Dolichomitus fortis Sheng, 2002 c g
 Dolichomitus foxleei Townes, 1960 c g
 Dolichomitus garudai Gupta & Tikar, 1976 c g
 Dolichomitus grilloi Gauld, 1991 c g
 Dolichomitus hypermeces Townes, 1975 c g
 Dolichomitus imperator (Kriechbaumer, 1854) c g
 Dolichomitus iridipennis (Morley, 1913) c g
 Dolichomitus irritator (Fabricius, 1775) c g b
 Dolichomitus jiyuanensis Lin, 2005 c g
 Dolichomitus khasianus Gupta & Tikar, 1976 c g
 Dolichomitus koreanus Lee & Choi g
 Dolichomitus kriechbaumeri (Schulz, 1906) c g
 Dolichomitus lami g
 Dolichomitus lateralis (Wollaston, 1858) c g
 Dolichomitus longicauda Smith, 1877 c g
 Dolichomitus malaisei Gupta & Tikar, 1976 c g
 Dolichomitus mandibularis (Uchida, 1932) c g
 Dolichomitus maruti Gupta & Tikar, 1976 c g
 Dolichomitus matsumurai (Uchida, 1926) c g
 Dolichomitus megalourus (Morley, 1914) c g
 Dolichomitus melanomerus (Vollenhoven, 1878) c g
 Dolichomitus mesocentrus (Gravenhorst, 1829) c g
 Dolichomitus messor (Gravenhorst, 1829) c g
 Dolichomitus moacyri g
 Dolichomitus mordator (Aubert, 1965) c g
 Dolichomitus mucronatus Constantineanu & Pisica, 1970 c g
 Dolichomitus nakamurai (Uchida, 1928) c g
 Dolichomitus nigritarsis (Cameron, 1899) c g
 Dolichomitus nitidus (Haupt, 1954) c g
 Dolichomitus pallitibia Baltazar, 1961 c g
 Dolichomitus populneus (Ratzeburg, 1848) c g
 Dolichomitus pterelas (Say, 1829) c g b
 Dolichomitus pygmaeus (Walsh, 1873) c g b
 Dolichomitus quercicolus Zwakhals, 2010 g
 Dolichomitus romanicus Constantineanu & Pisica, 1970 c g
 Dolichomitus rufescens (Cresson, 1865) c g
 Dolichomitus rufinus Lee & Choi g
 Dolichomitus saperdus Wang, 2000 c g
 Dolichomitus scutellaris (Thomson, 1877) c g
 Dolichomitus sericeus (Hartig, 1847) c g
 Dolichomitus shenefelti Baltazar, 1961 c g
 Dolichomitus songxianicus Sheng, 2004 c g
 Dolichomitus speciosus (Hellen, 1915) c g
 Dolichomitus splendidus Sheng, 2002 c g
 Dolichomitus taeniatus Townes, 1960 c g
 Dolichomitus terebrans (Ratzeburg, 1844) c g
 Dolichomitus triangustus Wang, 1997 c g
 Dolichomitus tuberculatus (Geoffroy, 1785) c g
 Dolichomitus vitticrus Townes, 1960 c g
 Dolichomitus xanthopodus Gupta & Tikar, 1976 c g
 Dolichomitus zonatus (Cresson, 1874) c g

Згідно з: i = ITIS, c = Catalogue of Life, g = GBIF, b = Bugguide.net

Посилання 
 
 

Їздці-іхневмоніди
Роди перетинчастокрилих